Unforgettable, une série télévisée américaine ;
 le titre original du film américain Mémoires suspectes réalisé par John Dahl et sorti en 1996.
, album de Nat King Cole sortie en 1951 qui comprend la {{Lien|lang=en|fr = Unforgettable (chanson de Nat King Cole)|trad=Unforgettable (Nat King Cole song)|texte = chanson éponyme}}Unforgettable... with Love, un album de Natalie Cole sortie en 1991 avec une reprise "en duo" avec son père de sa chanson Unforgettable  ; 
 Unforgettable, une chanson du groupe de J-pop Melon Kinenbi ;
 Unforgettable'', une chanson de French Montana feat. Swae Lee, sortie en tant que single en 2017.

Voir aussi
 The Unforgettable Fire, un album du groupe U2.